Bărăști se poate referi la:

 Localități din România:
 Bărăști, Alba
 Bărăști, Argeș
 Bărăști, Buzău
 Bărăști (Colonești), Olt
 Bărăști (Morunglav), Olt
 Bărăști, Suceava

 Comune din România
 Comuna Bărăști, Olt

 Localități din România cu nume compuse:
 Bărăștii Hațegului, Hunedoara
 Bărăștii de Cepturi, Olt
 Bărăștii de Vede, Olt